Андреа Мугоша је име и презиме следећих људи:
Андреа Мугоша, црногорска глумица
Андреа Мугоша, црногорска рукометашица